Melgaço kan syfta på:

Brasilien 

 Barão de Melgaço (ort), Mato Grosso, 
 Melgaço kommun, Brasilien, Pará,

Portugal 

 Melgaço, Portugal, klommun i Viana do Castelo,